A Supercopa da Grécia (em grego: Σούπερ Καπ Ελλάδος) ou Copa Amizade e Solidariedade (em grego: Κύπελλο Φιλίας και Αλληλεγγύης) é uma competição grega de futebol, anualmente disputada em uma única partida entre o campeão da Superliga Grega contra o campeão da Copa da Grécia, para abrir a temporada do futebol grego.

Resultados por equipe 

Competições de futebol da Grécia